|-
| (144301) 2004 DK4||||16 лютого 2004||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (144302) 2004 DV4||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 144303 Міреллабрескі (Mirellabreschi)||||16 лютого 2004||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі, Джанкарло Фаджолі
|-
| (144304) 2004 DS7||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144305) 2004 DT8||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144306) 2004 DC11||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144307) 2004 DL11||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144308) 2004 DV11||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144309) 2004 DR12||||16 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144310) 2004 DZ12||||16 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144311) 2004 DJ14||||16 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144312) 2004 DO14||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144313) 2004 DW15||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144314) 2004 DF16||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144315) 2004 DM16||||17 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (144316) 2004 DX16||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144317) 2004 DT17||||18 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144318) 2004 DL18||||18 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (144319) 2004 DR18||||18 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (144320) 2004 DS18||||18 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (144321) 2004 DJ19||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144322) 2004 DK20||||17 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144323) 2004 DN20||||17 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144324) 2004 DO20||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144325) 2004 DX20||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144326) 2004 DZ21||||17 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144327) 2004 DD22||||17 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144328) 2004 DU22||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144329) 2004 DD23||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144330) 2004 DE24||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144331) 2004 DR24||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144332) 2004 DV24||||21 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 144333 Marcinkiewicz||||20 лютого 2004||Альшвендт||В. Ріс
|-
| (144334) 2004 DM26||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144335) 2004 DS28||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144336) 2004 DE30||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144337) 2004 DG30||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144338) 2004 DO30||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144339) 2004 DY31||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144340) 2004 DG32||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144341) 2004 DS32||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144342) 2004 DW32||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144343) 2004 DM33||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144344) 2004 DQ33||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144345) 2004 DJ34||||18 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (144346) 2004 DH35||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144347) 2004 DO36||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144348) 2004 DR36||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144349) 2004 DU36||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144350) 2004 DV36||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144351) 2004 DY36||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144352) 2004 DY37||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144353) 2004 DY39||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144354) 2004 DB41||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144355) 2004 DH41||||18 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (144356) 2004 DJ41||||18 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (144357) 2004 DB42||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144358) 2004 DD42||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144359) 2004 DJ42||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144360) 2004 DF44||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144361) 2004 DV44||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144362) 2004 DG45||||26 лютого 2004||Лас-Крусес||Д. Діксон
|-
| (144363) 2004 DX46||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144364) 2004 DE47||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144365) 2004 DN47||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144366) 2004 DA48||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144367) 2004 DG48||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144368) 2004 DK48||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144369) 2004 DW48||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144370) 2004 DH49||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144371) 2004 DJ49||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144372) 2004 DN51||||23 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144373) 2004 DX52||||20 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (144374) 2004 DF55||||22 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144375) 2004 DL56||||22 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144376) 2004 DR59||||25 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144377) 2004 DW59||||26 лютого 2004||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (144378) 2004 DK60||||26 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144379) 2004 DW60||||26 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144380) 2004 DC61||||26 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144381) 2004 DK61||||26 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144382) 2004 DZ62||||29 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144383) 2004 DK65||||22 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (144384) 2004 DZ65||||23 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144385) 2004 DJ69||||26 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (144386) 2004 DB71||||27 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (144387) 2004 DT71||||16 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144388) 2004 DD72||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144389) 2004 DT72||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144390) 2004 DK75||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144391) 2004 EK||2004 EK||11 березня 2004||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (144392) 2004 EO1||||10 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144393) 2004 EW1||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144394) 2004 EO2||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144395) 2004 ER2||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144396) 2004 EG3||||10 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144397) 2004 EP3||||10 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144398) 2004 EY4||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144399) 2004 ES6||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144400) 2004 EZ6||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

144300